Carlo Stuparich – scrittore e patriota italiano
Giani Stuparich – scrittore italiano